

Aziende
Dodge – marchio statunitense di automobili e veicoli commerciali

Geografia
Antartide
Monte Dodge – picco roccioso appartenente ai Monti della Regina Maud, situato alla confluenza tra i ghiacciai Gough e Holzrichter
Stati Uniti d'America
Dodge – centro abitato della Dakota del Nord
Dodge – comune del Nebraska
Dodge – CDP dell'Oklahoma
Dodge – comune del Wisconsin
Dodge Center – comune della contea di Dodge nel Minnesota
Dodge City – comune della Contea di Cullman in Alabama
Dodge City – capoluogo della contea di Ford nel Kansas
Dodge Island – isole nella baia di Biscayne a Miami in Florida

Persone
Anna Dodge – attrice statunitense
Bayard Dodge – storico e islamista statunitense
Bernard Ogilvie Dodge – botanico statunitense
Dedrick Dodge – ex giocatore di football americano statunitense
Earl Dodge – politico statunitense
Grenville M. Dodge – ufficiale statunitense
Harold French Dodge – statistico statunitense
Henry Dodge – politico e militare statunitense
Homer Dodge Martin – pittore statunitense
Mary Mapes Dodge – scrittrice statunitense
Theodore Ayrault Dodge – ufficiale, storico e imprenditore statunitense
William Earl Dodge Scott – ornitologo statunitense
William Longstreth Dodge – bobbista statunitense

Pagine correlate 
Dodge City (disambigua)
Contea di Dodge